Anthology — двойной ретроспективный альбом британской готической группы Nosferatu, выпущенный 26 мая 2006 года лейблом Pandaimonium Records.

Об альбоме 
В компиляцию вошли как наиболее известные песни коллектива, так и ремиксы, а также редкие версии отдельных композиций. Anthology стал первым диском Nosferatu, который был официально издан в России (региональной дистрибуцией занимался лейбл Gravitator Records, в июле 2006 года переиздавший сборник по эксклюзивной лицензии). В поддержку компиляции музыканты впервые дали концерт в Москве.

Отзывы критиков 
Известный критик Томас Тиссен из журнала Sonic Seducer в своей рецензии назвал Anthology одной из важных вех в истории Nosferatu и «действительно отличной компиляцией действительно отличной группы», на которой собраны по-настоящему яркие композиции; единственным недостатком диска, по мнению Тиссена, является отсутствие в трек-листе таких «старых фаворитов», как песни «Vampyres Cry» и «The Wiccaman».

Курт Ингельс, критик из веб-журнала Dark Entries, также положительно оценил сборник, отметив, что музыкантам удалось собрать на двух CD наиболее удачные и характерные композиции, которые хорошо передают общее настроение их творчества.

Список композиций

CD 1 
 «Close» — 6:44
 «Inside the Devil» — 5:08
 «Alone» — 5:01
 «Arabian Heat» — 4:09
 «Dark Angel» — 5:33
 «Rise» — 4:32
 «Lucy Is Red» — 5:03
 «Lament» — 5:03
 «Crystal Ring» — 5:26
 «Her Heaven» — 5:27
 «Abominations» — 5:02
 «Crysania» — 5:46
 «Pictures of Betrayal» — 6:04
 «Somebody Put Something in My Drink (The Main Mix)» — 3:14

CD 2 
 «Witching Hour» — 6:25
 «Torturous» — 4:36
 «The Night Is Young (Manic Mix)» — 5:10
 «Lucifer Rising (Part 2)» — 6:22
 «Darkness Brings» — 7:07
 «Ascension» — 5:19
 «Uninvited Guest (No Other Medicine)» — 4:56
 «The Gauntlet (Demon Seed Mix)» — 4:28
 «Graveyard Shift» — 6:21
 «Invocation» — 6:21
 «The Haunting» — 3:45

Примечания

Ссылки 
  Альбом на Discogs.com

Альбомы 2006 года
Альбомы готик-рока
Альбомы Nosferatu